Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Парра Сантонха були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Ешлі Барті і Кейсі Деллаква виграли титул, у фіналі перемігши пару Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Internationaux de Strasbourg, парний розряд
2017
2017 у французькому спорті